Rajd Szwecji był 2. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2012. Rajd odbył się w dniach 9–12 lutego, jego bazą było szwedzkie miasto Karlstad. Rajd był także 2. rundą Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC).

Rajd wygrał Jari-Matti Latvala była to jego 6. wygrana w karierze, 2. w rajdzie Szwecji. Drugie miejsce zajął Mikko Hirvonen, a trzecie Mads Østberg. Sébastien Loeb ukończył rajd dopiero na szóstej pozycji po tym jak na 7. odcinku specjalnym utknął na dwie minuty w śnieżnej bandzie.

W klasyfikacji SWRC najszybszy okazał się Per-Gunnar Andersson w Protonie Satria Neo S2000.


Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Power Stage

Klasyfikacja po 2 rundzie

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
  na oficjalnej stronie WRC.com

2012
Szwecja
2012 w Szwecji